Aleksandr Dmitrijev est un joueur et entraîneur de football estonien, issu de la minorité russe, né le  à Tallinn en RSS d'Estonie.

Biographie 
À l'âge de 16 ans Aleksandr Dmitrijev commence en troisième division sa carrière au Tallinna JK qui est comme une équipe réserve du FC TVMK Tallinn. En 1999 il fait ses débuts au FC TVMK Tallinn en Meistriliiga en apparaissant pendant 8 matchs avec l'équipe première, mais en restant un joueur de l'équipe réserve.

Il a fait un court passage au HÜJK Emmaste avant de rejoindre le FC Levadia Tallinn en 2001.

Levadia Tallinn 
Il est ecarté de l'équipe et placé sur la liste des transferts avant le début de la saison 2008 de Meistriliiga, après avoir rejeté une prolongation de contrat.

Hønefoss Ballklubb 
Le  Dmitrijev rejoint la première division norvégienne dans le club de Hønefoss Ballklubb sous forme de prêt et signe un contrat avec celui-ci la .

FK Oural 
En  Dmitrijev signe un contrat de 2 ans et demi avec le club russe FK Oural.

Carrière

Carrière de joueur

Carrière d'entraîneur

Palmarès 
 FC Levadia Tallinn
 Champion d'Estonie : 2004, 2006, 2007 2014
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie : 2002, 2004, 2005, 2007, 2017
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2001

 FC Infonet Tallinn
 Champion d'Estonie : 2016
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2017

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Levadia Tallinn
Joueur du FC TVMK Tallinn
Joueur du Hønefoss BK
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du FK Nioman Hrodna
Joueur du FK Homiel
Footballeur sélectionné plus de 100 fois en équipe nationale
Joueur du FC Flora Tallinn
Naissance en février 1982
Naissance à Tallinn
Naissance en RSS d'Estonie